Ро́бсон () — английская фамилия. Известные носители:
 Робсон, Барри (род. 1978) — шотландский футболист, тренер.
 Робсон, Бобби (1933—2009) — английский футболист и футбольный тренер.
 Робсон, Брайан (род. 1957) — английский футболист и футбольный тренер.
 Робсон, Гай Коберн (1888—1945) — британский зоолог.
 Робсон, Джек (1860—1922) — английский футбольный тренер.
 Робсон, Лора (род. 1994) — британская теннисистка.
 Робсон, Марк (1913—1978) — канадский кинорежиссёр и продюсер.
 Робсон, Мэй (1858—1942) — австралийская и американская актриса и драматург.
 Робсон (Луис Робсон Перейра да Силва) (род. 1974) — бразильский футболист.
 Робсон, Поль (1889—1976) — американский актёр и певец.
 Робсон, Поп (род. 1945) — английский футболист.
 Робсон, Рэй (род. 1994) — американский шахматист.
 Робсон, Томми (1944—2020) — английский футболист.
 Робсон, Уэйд (род. 1982) — австралийский танцор и хореограф.
 Робсон, Флора (1902—1984) — британская актриса.

Топоним 
 Робсон — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США
 Робсон — пролив в Северном Ледовитом океане, разделяет острова Гренландия и Элсмир, является северной частью пролива Нэрса.